Timică:
 Gheorghe Timică
 Silvia Dumitrescu-Timică

Nume de familie românești